Able steht für:

 Able (Automarke), ehemalige französische Automarke
 der erste Kernwaffentest nach dem Zweiten Weltkrieg, siehe Operation Crossroads
 Able (Colorado), US-amerikanischer Ort im Bent County
 Able (Rhesusaffe) (1957–1959), erster Primat, der einen Raumflug überlebte

Able ist der Familienname folgender Personen:
 Emerson Able (1931–2015), US-amerikanischer Musiker und Musikpädagoge
 Forest Able (* 1932), US-amerikanischer Basketballspieler
 Hermann Able (1930–2013), deutscher Weingärtner und Dichter
 Whitney Able (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin

ABLE steht als Abkürzung für:
 Association for Better Living and Education, eine Scientology-Organisation

Siehe auch:
 ABL
 Abel

Abkürzung